S108 ou S.108 peut faire référence à:
 HMS Sovereign (S108), un sous-marin nucléaire d’attaque de la Royal Navy ;
 Faust-Symphonie (S.108), une symphonie chorale de Franz Liszt.